Molekulska formula -{C3H7N}- se može odnositi na:

 Alilamin
 Azetidin
 Propilenimin